Dovre Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Dovre Township (Minnesota)
 Dovre Township (North Dakota)